Gotti steht für:

 Gotti, US-amerikanischer Fernsehfilm, 1996; siehe Der Untergang der Cosa Nostra
 Gotti (Film), US-amerikanischer Kriminalfilm, 2018
 Gotti, südbadische und schweizerische Bezeichnung für eine Taufpatin; siehe Pate

Gotti ist der Familienname folgender Personen:

 Ettore Gotti Tedeschi (* 1945), italienischer Bankmanager
 Gene Gotti (* 1946), italienisch-amerikanischer Mobster
 Giovanni Gotti (1912–1988), italienischer Radrennfahrer
 Girolamo Maria Gotti OCD (1834–1916), Kardinal der katholischen Kirche und Mitglied der Kurie
 Irv Gotti (* 1970), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Ivan Gotti (* 1969), italienischer Radrennfahrer
 John Gotti (1940–2002), italienisch-amerikanischer Mobster und ehemaliger Boss der Gambino-Familie
 John A. Gotti (* 1964), italienisch-amerikanischer Mobster
 Leah Gotti (* 1997), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Luca Gotti (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Peter Gotti (1939–2021), italienisch-amerikanischer Mobster und ehemaliger Boss der Gambino-Familie
 Vincenzo Gotti (≈1580–1636), italienischer Maler
 Vincenzo Ludovico Gotti (1664–1742), italienischer Dominikaner und Kardinal

Gotti ist der Künstlername von:

 Martin Gottschild (* 1976), deutscher Musiker und Komiker